Деніел Шейс (1747—1825) — вояк часів війни за незалежність США і заколотник після неї.
 Денні Шейс (* 1959) — американський професіональний баскетболіст, що грав на позиції центрового за низку команд НБА.
 Кріс Шейс (* 1945) — член Палати представників США (1987—2009).

Див. також 
 Шей